Les Bronzés est une série de films français de Patrice Leconte avec la troupe du Splendid :
 Les Bronzés (1978) ;
 Les bronzés font du ski (1979) ;
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006).
 Les Bronzés est la bande originale du premier film.
 « Les Bronzés » sont l'équipe de France masculine de handball aux Jeux olympiques d'été de 1992.